Retrato de Mulher (La Belle Ferronière), pintura de Leonardo Da Vinci
 Retrato de Mulher (Le Déjeuner), pintura de Manuel Jardim
 Retrato de Mulher - série produzida pela Rede Globo em 1993

Desambiguação